

Cinema 
 Furia omicida (Murder One) – film del 1988 diretto da Graeme Campbell

Musica 
 Murder One – album dei Killers del 1992
 Murder One – gruppo musicale
 Murder One – brano musicale de Metallica del 2016

Televisione 
 Murder One – serie televisiva statunitense degli anni 1990